Személyek
 Jack Frost (1920–1988) angol labdarúgó
 Jack Frost (1968) amerikai rockgitáros
Együttesek
 Jack Frost, osztrák metalegyüttes
 Jack Frost, ausztrál rockegyüttes